Regierung Buresch steht für:

 allgemein die Regierungszeiten des niederösterreichischen Landeshauptmannes und christlichsozialen Bundeskanzlers Karl Buresch
 das Landeskabinett 1922–1927, Landesregierung Buresch I
 das Landeskabinett 1927–1931, Landesregierung Buresch II
 das Bundeskabinett 1931/32, Bundesregierung Buresch I
 das kurze Bundeskabinett Jänner bis Mai 1932, Bundesregierung Buresch II
 das Landeskabinett 1932–März 1933, Landesregierung Buresch III